YFX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fox Harbour (NF) (Canada)